

Virden, ville du Manitoba

Virden, ville de l'Illinois
Canton de Virden, canton de l'Illinois
Virden, ville du Nouveau-Mexique